ciò che è pertinente al Turkmenistan
 appartenente al gruppo etnico dei turkmeni
 lingua turkmena